Республіка Каталонія (2017)
Республіка Каталонія (1934)
Республіка Каталонія (1931)
Республіка Каталонія (1873)
Республіка Каталонія (1641)
Каталонія